Ambulans – karetka
 Ambulans pocztowy
 Ambulans (film 1961)
 Ambulans (film 1990)
 Ambulans (film 2022)